Това са по-значимите успехи на Ауди в последите 30 години.

Ауди